

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Małe – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Małe – przysiółek wsi Kłączno w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice

Zobacz też 
 Duże, Średnie